Andreas Trautmann – ex calciatore tedesco orientale
 Bert Trautmann – allenatore di calcio e calciatore tedesco occidentale
 Eva Trautmann – pentatleta tedesca
 Ludwig Trautmann – attore, regista e produttore cinematografico tedesco
 Wilhelm Trautmann – calciatore tedesco